

Patronyme 

 Carole Fréchette (1949-), dramaturge québécoise ;
 Jean-Philippe Fréchette (1980-), auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste québécois ;
 Karine Fréchette (1985-), artiste peintre canadienne ;
 Louise Fréchette (1946-), diplomate canadienne ; 
 Louis-Honoré Fréchette (1839-1908), poète, dramaturge et écrivain québécois ;
 Raynald Fréchette (1933-2007), avocat, homme politique et juge québécois ;
 Richard Fréchette (1955-), acteur québécois ; 
 Sylvie Fréchette (1967-), athlète québécoise professionnelle pratiquant la nage synchronisée ;
 Sylvie Fréchette (1964-), athlète alpiniste canadienne (québécoise) et une conférencière québécoise professionnelle.

Lieu 

 La Maison natale de Louis Fréchette est la maison familiale de Louis Fréchette (1839-1908), premier poète canadien couronné par l'Académie française.